Entrelacs – romanistyczny ornament plecionkowy. Termin określający fryz ornamentowany, w języku polskim niestosowany. Wzór Entrelacs przedstawia stykające się ze sobą okręgi, poprzecinane krzyżami w układzie X.

Ornamenty